«Manuel Ibáñez», conjunto del nombre propio Manuel y el apellido Ibáñez, que puede referirse a:

Personajes 
 Manuel Ibáñez Frocham (1871-1927), historiador uruguayo.
 Manuel Ibáñez y Escofet (1917-1990), periodista y escritor español.
 Manuel Ibáñez Ojeda (1921-2014), empresario chileno.
 Manuel Ibáñez Posada (1838-1891), empresario y banquero hispano-mexicano.
 Manuel Ibáñez Martínez (1946-), actor y humorista mexicano, conocido como "Flaco".